1,1-dibromoetan, CH3CHBr2
 1,2-dibromoetan, CH2(Br)CH2Br